Mama Said est une expression de langue anglaise signifiant « maman a dit ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Lenny Kravitz sorti le .

Chanson 

 , chanson des The Shirelles présente sur l'album  sorti en 1961 ;
 , chanson de Metallica présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nick Lowe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe danois Lukas Graham présente sur l'album  sorti le .